Beqiri ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Beqiri (* 1994), albanischer Boxer
 Elvin Beqiri (* 1980), albanischer Fußballspieler
 Ismet Beqiri (* 1964), kosovarischer Politiker
 Jerina Beqiri (* 1995), deutsch-albanische Schauspielerin, Moderatorin und Model
 Shemsi Beqiri (* 1986), kosovarisch-schweizerischer Kickboxer
 Sokol Beqiri, (* 1964), kosovarischer Grafiker, Video-, Performance- und Installationskünstler